Richard Taylor (natuurkundige) (1929–2018), een Canadees natuurkundige en Nobelprijswinnaar
Richard Taylor (wiskundige), een Brits wiskundige die voornamelijk werkzaam is op het gebied van de getaltheorie
Richard Taylor (generaal) (1826-1879), een Amerikaans generaal uit de Amerikaanse Burgeroorlog
Richard Taylor (filmmaker), een Nieuw-Zeelandse filmmaker en oprichter van Weta Workshop